Niemcy:
 Haina – dzielnica Römhild
 Haina – część gminy (Ortsteil) Nessetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Haina (Kloster) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Haina – miasto w Dominikanie

Inne:
 Haina – klasztor

Zobacz też:
 Hain